Collegio elettorale di Pisticci – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Pisticci – collegio elettorale del Senato della Repubblica